James Williams peut désigner :

 James Williams (1825-1892), prêtre de l'Église d'Angleterre ;
 James Williams, footballeur international irlandais de la fin du  siècle ;
 James Dixon Williams (1877-1934), producteur américain ;
 James Williams (1910-1938), parachutiste français ;
 James Arthur Williams (1930-1990), antiquaire et restaurateur de demeures historiques américain ;
 James Williams (1951-2004), pianiste de jazz américain ;
 James Williams (1968-), joueur de football américain ;
 James Darnell Williams (1978-), acteur américain.